Minimierung bzw. minimieren steht für:

 Suche nach dem Minimum, siehe Optimierung (Mathematik)
 Ausblenden eines Fensters und Verschieben in die Fensterleiste, siehe Fenster (Computer)
 Datenmodell mit kleinstmöglichen Restfehlern, siehe Methode der kleinsten Quadrate